Никола́й Никола́евич Минако́в (род. , Новомосковск) — бывший глава муниципального образования город Новомосковск (с декабря 1997 по апрель 2009), кандидат социологических наук (1998), Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства России.

Биография 
Родился 7 мая 1955 года в рабочей семье в Сталиногорске. В 1972 году окончил Новомосковскую среднюю школу № 20.

В 1973-75 годах проходил службу в рядах Вооружённых сил СССР. С 1976 по 1984 год работал на ПО «Оргсинтез»: сначала слесарем, затем главным инженером ЖКО. В 1981 году окончил Новомосковский строительный техникум.

С 1984 по 1987 год Н. Н. Минаков начальник строительного управления «Новомосковскгорремстрой». В 1987-92 годах — главный инженер, директор Новомосковского объединения коммунального хозяйства.

В 1992 году Н. Н. Минаков назначен первым заместителем главы администрации города и района. С июня 1996 года Н. Н. Минаков — глава администрации г. Новомосковска и Новомосковского района.

В декабре 1997 год избран главой муниципального образования — город Новомосковск и Новомосковский район. В ноябре 2001 года избран главой муниципального образования на второй срок.

В декабре 2005 года решением Собрания представителей Новомосковского района назначен Главой администрации МО Новомосковский район.

Имеет высшее экономическое образование по специальности «государственное и муниципальное управление». В 1998 году защитил кандидатскую диссертацию, посвящённую вопросам социальной защиты населения при реформировании ЖКХ. Доцент кафедры «Основы экономической теории и социологии» НИ РХТУ им. Д. И. Менделеева.

В октябре 2008 года избран главой муниципального образования город Новомосковск.

Судебный процесс 2009 года 
2 апреля 2009 года в ходе совместных следственно-оперативных действий Управления Федеральной службы безопасности по Тульской области и СУ СК при прокуратуре РФ по Тульской области Н. Н. Минаков и глава администрации г. Новомосковска И. М. Потапов были задержаны. Н. Н. Минаков и И. М. Потапов подозреваются в совершении преступления по статье 286, часть 2 (превышение должностных полномочий). По версии следствия, Н. Н. Минаков и И. М. Потапов незаконно требовали безвозмездной передачи пяти квартир, находящихся в собственности одной из коммерческих организаций Новомосковска. В отношении задержанных возбуждено и расследуется уголовное дело.

В ночь с 3 на 4 апреля Новомосковский городской суд Тульской области избрал меру пресечения для Минакова в виде заключения под стражу.

10 апреля содержащийся в СИЗО Н. Н. Минаков написал заявление о сложении полномочий по состоянию здоровья. Новомосковские депутаты заявление Николая Минакова удовлетворили.

Полномочия председательствующего в собрании депутатов временно исполнял председатель постоянной комиссии по развития агропромышленного комплекса член КПРФ Анатолий Давидович Цой, а с мая 2009 года главой муниципального образования город Новомосковск была избрана главный врач МУЗ «Новомосковский родильный дом» Е. А. Козина.

12 ноября 2009 года в отношении Минакова было закончено предварительное следствие. Николай Минаков полностью признал собственную вину в совершённом преступлении, написал явку с повинной и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. После этого он был отпущен под подписку о невыезде.

Приговором Новомосковского городского суда от 11 января 2010 назначено наказание в виде штрафа, и на два года было запрещено работать в структурах власти.

Семья 
Женат. Жена и дочь — служащие.

Труды 
 Минаков Н. Н. Социальные основы жилищно-коммунальной реформы. Белгород-Новомосковск, Центр социальных технологий, 1998.

Награды 
 орден Почёта (1999, за заслуги в развитии муниципального образования)
 Почётный гражданин Новомосковска (с 2008)

Примечания

Литература 
 Почётные граждане Новомосковска : биобиблиогр. слов. / редкол. : А. Е. Пророков, Н. Н. Тарасова, Е. В. Богатырев, А. В. Польшина, Н. В. Павлова, С. Г. Змеева. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — Новомосковск : ООО «Реком», 2010. — 84 с.

Ссылки 
 Биография Н. Н. Минакова на официальном сайте муниципального образования город Новомосковск.

Почётные граждане Новомосковска (Тульская область)
Члены КПСС
Члены «Единой России»
Преподаватели Новомосковского института Российского химико-технологического университета